Арменак Петросович Дургарян () — советский футболист, полузащитник.

Играл за ереванские команды «Динамо» (1947—1954) и «Спартак» (1954—1955). В чемпионате СССР в 1949—1950 годах провёл 51 матч, забил 7 голов.

Финалист Кубка СССР 1954 года.

Старший брат Акоп — футболист, тренер.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Ереван
Игроки ФК «Арарат» Ереван